Bull Run Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bull Run Knob (Kentucky)
 Bull Run Knob (Virginia)